Spjasjjaja krasavitsa () er en sovjetisk stumfilm fra 1930 af Georgij Vasiljev og Sergej Vasiljev.

Medvirkende 
 Konstantin Mukhutdinov som Rebrov
 Varvara Mjasnikova som Vera
 Nikolaj Simonov
 Ivan Tjuvelev

Referencer

Eksterne henvisninger 

 

Sovjetiske film fra 1930
Dramafilm fra Sovjetunionen
Stumfilm fra Sovjetunionen